Шассле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Шассле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона